Valós/komplex függvények folytonossága
 Valós/komplex függvények abszolút folytonossága
 Topológiai folytonosság

Analízis